Джон Эйткен (; , Фолкерк — , там же) — шотландский , , . Доктор наук. Один из основателей физики облаков и осадков, который создал кониметр — первый аппарат для измерения количества пыли и частиц тумана в атмосфере.

Биография 
Выпускник Университета Глазго. Получил специальность инженера-корабельного оборудования.

Экспериментатор, исследователь. Член Лондонского королевского общества (с 1889). Член Эдинбургского королевского общества.

В апреле 1902 года получил почётную докторскую степень Университета Глазго.

Научная деятельность 
Проводил эксперименты с атмосферной пылью в связи с образованием облаков и туманов (1882), с образованием росы (1885) и с законами циклонов (1891). Также изобрёл новые формы экранов термометров, которые помогли развитию метеорологии.

Ныне мельчайшие частицы аэрозоля в атмосфере с радиусом менее 0,1 мм названы его именем (ядра Эйткена).

Избранные публикации 
 Aitken, J. 1872. Melting and regelation of ice. Nature 6:396.
 Aitken, J. 1873. Glacier motion. Nature 7(172):287-288.
 Aitken, J. 1875. On boiling, condensing, freezing, and melting. Transactions of the Royal Scottish Society of Arts (1874—1875) 9:240-287.
 Aitken, J. 1875. Experiments illustrating rigidity produced by centrifugal force. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1875—1876) 9(94):73-78.
 Aitken, J. 1876. Experiments illustrating rigidity produced by centrifugal force. Proceedings of the Royal Philosophical Society of Glasgow (1875—1876) 10(1):99-106.
 Aitken, J. 1878. Experiments illustrating rigidity produced by centrifugal force. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, Fifth series, 5(29):81-105.
 Aitken, J. 1876-77. On ocean circulation. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1876—1877) 9(98):394-400.
 Aitken, J. 1880. On a new variety of ocular spectrum. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1878—1879) 10(104):40-44.
 Aitken, J. 1880. On the distribution of temperature under the ice in frozen lakes. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1878—1879) 10(104):409-415.
 Aitken, J. 1880. On dust, fogs, and clouds. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1880—1881) 11(108):14-18; 122—126.
 Aitken, J. 1880. On dust, fogs, and clouds. Nature 23(583):195-197.
 Aitken, J. 1881. Dust and fogs. Nature 23(588):311-312.
 Aitken, J. 1881. Dust, fogs, and clouds. Nature 23(591):384-385.
 Aitken, J. 1881. On dust, fogs, and clouds. Van Nostrand’s Engineering Magazine 24(148):308-310.
 Aitken, J. 1882. On the colour of the Mediterranean and other waters. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1881—1882) 11:472-483.
 Aitken, J. 1882—1883. On the effect of oil on a stormy sea. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1882—1883) 12:56-75.
 Aitken, J. 1883. On dust, fogs, and clouds. Transactions of the Royal Society of Edinburgh 30(1):337-368.
 Aitken, J. 1883-84. The remarkable sunsets. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh 12:448-450,647-660.
 Aitken, J. 1884. On the formation of small clear spaces in dusty air. Transactions of the Royal Society of Edinburgh (1883—1884) 32:239-272.
 Aitken, J. 1884. Second note on the remarkable sunsets. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1883—1884) 12:123-133.
 Aitken, J. 1885. Chromomictors. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1884—1885) 13:122-130.
 Aitken, J. 1885. On dew. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1885—1886) 13(121):446-450.
 Aitken, J. 1885. On thermometer screens. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1885—1886) 13:632-642.
 Aitken, J. 1886. On dew. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, Fifth Series, 22(135):206-212; (137):363-368.
 Aitken, J. 1887. Note on hoar-frost. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh 14(2):121-125.
 Aitken, J. 1888. On the number of dust particles in the atmosphere. Transactions of the Royal Society of Edinburgh 35(1):1-19.
 Aitken, J. 1889. Dust particles in the atmosphere at Ben Nevis Observatory. Nature 40:350-351.
 Aitken, J. 1889. On improvements in the apparatus for counting the dust particles in the atmosphere. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh 16(129):134-172.
 Aitken, J. 1890. On the number of dust particles in the atmosphere of certain places in Great Britain and on the continent, with remarks on the relation between the amount of dust and meteorological phenomena. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1889—1890) 17(130):193-254.
 Aitken, J. 1890. On the number of dust particles in the atmosphere of certain places in Great Britain and on the continent, with remarks on the relation between the amount of dust and meteorological phenomena. Nature 41(1061):394-396.
 Aitken, J. 1891. On a simple pocket dust-counter. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1890—1891) 18(February):39-52.
 Aitken, J. 1891. On a method of observing and counting the number of water particles in a fog. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1890—1891) 18:259-262.
 Aitken, J. 1891. On the solid and liquid particles in clouds. Transactions of the Royal Society of Edinburgh 36:313-319.
 Aitken, J. 1892. On the number of dust particles in the atmosphere of certain places in Great Britain and on the continent, with remarks on the relation between the amount of dust and meteorological phenomena. Transactions of the Royal Society of Edinburgh 37(3):17-49; (28):621-693.
 Aitken, J. 1892. On some phenomena connected with cloudy condensation. Proceedings of the Royal Society of London 51(312):408-439.
 Aitken, J. 1892-95. On some observations made without a dust counter on the hazing effect of atmospheric dust. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh 20:76-93.
 Aitken, J. 1893. Particles in fogs and clouds. Transactions of the Royal Society of Edinburgh 37(20):413-425.
 Aitken, J. 1893. Breath figures. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh 20:94-97.
 Aitken, J. 1894. Dust and meteorological phenomena. Nature 49(1275):544-546.
 Aitken, J. 1894. Phenomena connected with cloudy condensation. Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, July 1893, pp. 201—230.
 Aitken, J. 1895. On the number of dust particles in the atmosphere of certain places in Great Britain and on the continent, with remarks on the relation between the amount of dust and meteorological phenomena. Transactions of the Royal Society of Edinburgh 37(3):17-49; (28):621-693.
 Aitken, J. 1896. Observations of atmospheric dust. In: Fassig, O. (ed), United States Department of Agriculture, Weather Bureau Bulletin 11, Part III, pp. 734—754.
 Aitken, J. 1898. On some nuclei of cloudy condensation. Transactions of the Royal Society of Edinburgh 39(3):15-25.
 Aitken, J. 1902. Report on atmospheric dust. Transactions of the Royal Society of Edinburgh 42(2):479-489.
 Aitken, J. 1903. On the formation of definitive figures by the deposition of dust. Philosophical Transactions of the Royal Society of London A 201:551-558.
 Aitken, J. 1905. Evaporation of musk and other odorous substances. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh 25(10):894-902.
 Aitken, J. 1912. The sun as a fog producer. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1911—1912) 32:183-215.

Награды 
 Премия лорда Кельвина (1883—1885)
 Юбилейная премия Роберта Холлидея Ганнинга (1893—1896)
 Королевская медаль (1917) .

Примечания

Ссылки 
 John Aitken